Célestin Deray, gardien de la paix assassiné en 1910 par l’anarchiste individualiste français Jean-Jacques Liabeuf.
 Jacques Deray (1929-2003), réalisateur de cinéma français. 
 DeRay Davis (né en 1982), comédien et un acteur américain.

 Odile Deray, personnage fictif du film français La Cité de la peur de 1994.